Onderdistrict in Indonesië
 Sukolilo (Pati), een onderdistrict in het regentschap Pati in de provincie Midden-Java
 Sukolilo (Soerabaja), een onderdistrict in het regentschap Soerabaja in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Sukolilo (Sukolilo), een plaats in het regentschap Pati in de provincie Midden-Java
 Sukolilo (Bulak), een plaats in het regentschap Soerabaja in de provincie Oost-Java
 Sukolilo (Jabung), een plaats in het regentschap Malang in de provincie Oost-Java
 Sukolilo (Jiwan), een plaats in het regentschap Madiun in de provincie Oost-Java
 Sukolilo (Sukodadi), een plaats in het regentschap Lamongan in de provincie Oost-Java
 Sukolilo (Wajak), een plaats in het regentschap Malang in de provincie Oost-Java